Der Kanton Landrecies war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Avesnes-sur-Helpe, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Landrecies. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 2011 bis 2015 Bernard Delva.

Der Kanton Landrecies hatte 10.644 Einwohner (Stand: 1. Januar 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus zehn Gemeinden:

Landrecies
Aufgelöst 2015